

Biografia 

Figlio di Filippo di Borbone-Busset e di Luisa Borgia, dama di Châlus, servì con distinzione sotto Enrico II di Francia. Suo nonno materno era Cesare Borgia.

Contribuì a difendere le frontiere della Piccardia nel 1557 e divenne capitano di cinquanta uomini nel 1559.

Gentiluomo ordinario del consiglio del re e cavaliere dell'Ordine di San Michele, ricevette la nomina di governatore del Limosino nel 1577 per il re Enrico III.

Sposò nel 7 maggio 1564 Margherita de La Rochefoucauld, figlia di Antoine de La Rochefoucauld de Barbezieux (1471-1537) e di Antoinette d'Amboise, e sorella di Charles de La Rochefoucauld. Fu il nonno di Luigi di Borbone-Busset (1648-1677), tenente dell'artiglieria francese.

Dal figlio Cesare (1565-1630) deriva l'attuale discendenza con il conte Carlo.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 Ivan Cloulas, I Borgia, Salerno editrice, Roma, 1989
 Gabriele Mandel, I Borboni di Francia, Mondadori, Milano, 1972

Voci correlate 
 Borbone-Busset
 Luisa Borgia

Borbone-Busset